Иофам (, Йотам — «Бог совершен»)

 Иофам, сын Гидеона — в Библии имя младшего сына израильского судии Гедеона ().
 Иоафам — царь Иудеи